Poleos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Mentha aquatica.
 El nombre común de la planta Mentha longifolia.
 El nombre común de la planta '''''Mentha pulegium.